Gloeocoryneum är ett släkte av svampar. Gloeocoryneum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gloeocoryneum